Das World Masters 2018 ist die 45. Ausgabe des von der British Darts Organisation ausgetragenen Major-Turniers. Es wurde vom 4. bis zum 7. Oktober 2018 zum achten Mal im Royal Spa in Bridlington (England) ausgetragen.

Die Titelverteidiger bei diesem Turnier waren Krzysztof Ratajski, Lorraine Winstanley, Nico Blum und Beau Greaves. Greaves konnte als Einzige ihren Titel verteidigen. Den Titel bei den Jungen sicherte sich Jurjen van der Velde. Winstanley schied bereits im Viertelfinale aus. Neue Titelträgerin wurde Lisa Ashton. Ratajski nahm an der diesjährigen Austragung nicht mehr teil: Er wechselte zuvor zur Professional Darts Corporation. Neuer Sieger bei den Herren wurde daher der Engländer Adam Smith-Neale.

Männer

Format & Qualifikation 
Es gibt keine genaue Anzahl an festgelegten Spielern, womit auch die Anzahl der Runden variabel ist. In diesem Jahr wurden insgesamt 9 Runden und eine Vorrunde ausgetragen. Die 16 besten Spieler der BDO Invitation Table wurden gesetzt und stiegen erst in der sechsten Runde ein. Alle anderen Spieler wurden zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Um einen Satz zu gewinnen, benötigte ein Spieler zwei Legs. Bis zum Achtelfinale wurden drei Sätze benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Viertelfinale wurde im Modus Best of 7 und das Halbfinale im Modus Best of 9 ausgetragen. Im Finale wurde über die Distanz Best of 11 gespielt.

Teilnehmer 
Gelistet sind die 16 gesetzten Spieler sowie die Spieler aus dem Deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmer

Deutsche Spieler
  Frank Kunze (3. Runde)
  Ricardo Pietreczko (5. Runde)
  Michael Unterbuchner (Achtelfinale)

Österreichische Spieler
  Aaron Hardy (1. Runde)
  Thomas Krejci (2. Runde)

Schweizer Spieler
  Fabio Piscitelli (1. Runde)
  Gabriel Tagan (1. Runde)
  Valentin Tagan (2. Runde)
  Urs Vonrufs (3. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der 4. Runde bzw. der Runde der letzten 32.

Frauen

Format & Qualifikation 
Im Grunde gleicht das System der Damen dem der Männer, abgesehen von der kleineren Teilnehmeranzahl. Die 4 besten Spielerinnen der BDO Invitation Table wurden gesetzt und starteten im Viertelfinale. Alle anderen Spielerinnen wurden zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Bis zum Halbfinale wurden vier Legs benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Finale wurde im Modus Best of 9 legs ausgetragen.

Teilnehmer 
Gelistet sind die 4 gesetzten Spielerinnen sowie die Spielerinnen aus dem Deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmerinnen

Österreichische Spielerinnen
  Kerstin Rauscher (3. Runde)

Schweizer Spielerinnen
  Sarah Bartlome (2. Runde)
  Devorah Speck (3. Runde)
  Katharina Vonrufs-Henkel (2. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale bzw. der Runde der letzten 8.

Mädchen

Teilnehmer 
An den Mädchenwettbewerben nahmen insgesamt 33 Spielerinnen teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmerinnen aufgelistet:

Österreichische Spielerinnen
  Anna Boesch (1. Runde)
  Carina Rauscher (Vorrunde)
  Jennifer Wieser (Achtelfinale)

Finale

Jungen

Teilnehmer 
An den Jungenwettbewerben nahmen insgesamt 85 Spieler teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmer aufgelistet:
Deutsche Spieler
  Tobias De Vriesere (2. Runde)
  Ron Kolberg (1. Runde)
  Aaron Rahlfs (1. Runde)

Österreichische Spieler
  Sebastian Fohringer (Vorrunde)
  Rene Hwizda (2. Runde)
  Marco Jungwirth (Vorrunde)
  Nico Langer (Vorrunde)
  Julian Peuler (Vorrunde)
  Marcel Steinacher (2. Runde)
  Andreas Stemmer (Vorrunde)
  Michael Wieser (1. Runde)
  Yang Yu (1. Runde)

Finale

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in England
2018